Amerikai Egyesült Államok
 Kitzmiller (Maryland)
 Kitzmiller (Washington)